CLEC4F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 589 амінокислот, а молекулярна маса — 65 519.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки